

Трояново () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Камено.
 Трояново () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.

Трояново — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Трояново — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства